Auf dem Land steht für:

 Auf dem Land (Theaterstück), Originaltitel The Country, Theaterstück von Martin Crimp (2000)
 Auf dem land (Ernst Jandl), Gedicht von Ernst Jandl
 Auf dem Land (2012), deutscher Kurzfilm von Dennis Schanz

Siehe auch:
 Willkommen auf dem Land, deutscher Fernsehfilm von Tim Trageser (2013)